Castries – capitale di Saint Lucia, nelle Indie Occidentali
 Castries – comune francese del dipartimento dell'Hérault nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 René de Castries – storico francese
 Cantone di Castries – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Montpellier, in Francia